Palausybra är ett släkte av skalbaggar. Palausybra ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Palausybra